Сакалаускас (Sakalauskas) — литовське прізвище. Відомі носії:
 Сакалаускас Артурас (жертва Вільнюських подій) — один з національних героїв Литви, який загинув під час штурму телевежі в 1991 році
 Сакалаускас Арунас (нар. 1952) — литовський скульптор, лауреат Національної премії Литви.
 Сакалаускас Вайдас (нар. 1971) — міжнародний майстер з шахів.
 Сакалаускас Вітаутас Владовіч (1933—2001) — Голова Ради Міністрів Литовської РСР в 1985—1990 роках.
 Сакалаускас Рітіс (нар. 1987) — литовський бігун, спринтер.
 Сакалаускас-Ванагеліс Ксаверас (1863—1938) — литовський поет, письменник.